

Краснофлотське — село, район Біржан-сала, Акмолинська область

Краснофлотське — село, Совєтський район, Автономна Республіка Крим